VM i ishockey 2014 var det 78. verdensmesterskab i ishockey, arrangeret af IIHF. Mesterskabet havde deltagelse af 46 landshold, som spillede VM-turneringer på seks niveauer.

Mesterskabet for de 16 bedste hold (topdivisionen) blev afviklet i Minsk i Hviderusland i perioden 9. - 25. maj 2014. Det var første gang at Hviderusland var vært for VM i ishockey.

Mesterskabet blev vundet af Rusland, som vandt alle sine 10 kampe i turneringen, og som dermed vandt VM-titlen for femte gang som selvstændig nation, heraf de sidste fire titler på blot syv år. I finalen besejrede russerne Finland med 5-2. Finnerne var i VM-finalen for første gang siden de vandt VM-titlen i 2011. Bronzemedaljerne blev vundet af Sverige, som vandt med 3-0 over Tjekkiet i bronzekampen.

De øvrige 30 deltagende nationer spillede VM-turneringer på fem underliggende niveauer, hvor der blev spillet om op- og nedrykning mellem niveauerne.

Topdivisionen

Værtsland 

Ved ansøgningsfristens udløb den 1. september 2008 havde fem lande ansøgt om værtskabet for det egentlige VM: Hviderusland, Letland, Tjekkiet, Ukraine og Ungarn. Den 7. maj 2009 offentliggjorde IIHF, at Tjekkiet havde trukket sin ansøgning tilbage, således at der kun var fire ansøgere tilbage.

Værtskabet for mesterskabet blev endeligt placeret ved IIHF's årskongres den 8. maj 2009 i Bern. Den hviderussiske ansøgning under slogannet "Welcome to the young hockey country" fik 75 stemmer, mens Ungarn blev nr. 2 med 24 stemmer. Letland og Ukraine fik tre stemmer hver. Hviderusland havde også ansøgt om værtskabet for VM i 2013, som imidlertid gik til Sverige.

Arenaer 

Mesterskabet skal afvikles i to arenaer i hovedstaden Minsk. Hovedarenaen bliver Minsk-Arena, som åbnede i januar 2010. Arenaen har plads til 15.000 tilskuere og er hjemmebane for KHL-holdet Dymano Minsk. Minsk-Arena er en del af et større sportskompleks, der bl.a. omfatter en cykelbane, en bane til hurtigløb på skøjter samt to ishockeybaner til træningsbrug. 

Den anden arena er  Tjysjowka-Arena i Minsk-forstaden Tjysjowka, ca. 18 km fra Minsk-Arena. Hallen blev opført i perioden 2010-13 og har plads til ca. 9.500 tilskuere. Den er til daglig hjemmebane for ishockeyholdet Junost Minsk.

Indledende runde 

Holdene er blevet inddelt i to grupper med otte hold. Holdene blev fordelt mellem de to grupper efter deres verdensranglisteplacering (angivet i parentes) efter VM 2013.

Gruppe A 

Kampene i gruppe A spilles i Tjizjovka Arena.

Gruppe B 
Kampene i gruppe B spilles i Minsk-Arena.

Slutspil

Samlet rangering

Medaljevindere

Hædersbevisninger

1. division 
1. division bestod af to grupper, gruppe A og gruppe B, som var henholdsvis andet og tredje niveau i VM-hierarkiet.

Gruppe A 
1. division gruppe A var andet niveau i VM-hierarkiet. Turneringen havde deltagelse af seks hold, der spillede en enkeltturnering alle-mod-alle om to oprykningspladser til topdivisionen og om at undgå en nedrykningsplads til 1. division gruppe B. Turneringen blev spillet i arenaen Goyang Ice Rink med 3.400 tilskuerpladser i Goyang, Sydkorea i perioden 20. – 26. april 2014.

De to bedst placerede hold i turneringen, Slovenien og Østrig, rykkede et niveau op, dvs. til topdivisionen ved VM i 2015, efter blot ét år i 1. divison, eftersom begge hold var nedrykkere fra topdivisionen fra året før. Japan havde ellers en god chance for at sikre sig oprykning fra 1. division til topdivisionen for første gang. Det havde blot krævet en sejr i sidste kamp mod Ungarn, som på det tidspunkt kun havde æren tilbage at spille for, men japanerne tabte med 4-5 efter straffeslagskonkurrence og måtte derfor se oprykningspladserne gå til de to europæiske nabolande.

Sydkorea sluttede på sjettepladsen og rykkede dermed tilbage ned i 1. division gruppe B efter to sæsoner i 1. division gruppe A.

Hædersbevisninger 

Efter turnerningen kårede turneringsledelsen den bedste målmand, bedste back og bedste forward. Tilsvarende valgte medierne turneringens MVP og et all star-hold.

Gruppe B 
1. division gruppe B var tredje niveau i VM-hierarkiet. Turneringen havde deltagelse af seks hold, der spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. Vinderen af turneringen, Polen, rykkede et niveau op, dvs. til 1. division gruppe A i 2015, mens holdet, der sluttede på sjettepladsen, Rumænien, rykkede ned i 2. division gruppe A.

Turneringen blev spillet i Siemens Arena i Vilnius, Litauen i perioden 20. – 26. april 2014.

2. division

Gruppe A 
2. division gruppe A var fjerde niveau i VM-hierarkiet. Turneringen havde deltagelse af seks hold, der spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. Vinderen af turneringen, Estland, rykkede et niveau op, dvs. til 1. division gruppe B i 2015, mens holdet, der sluttede på sjettepladsen, Israel, rykkede ned i 2. division gruppe B.

Turneringen blev spillet i Ice Rink Pionir i Beograd, Serbien i perioden 9. – 15. april 2014.

Gruppe B 
2. division gruppe B var femte niveau i VM-hierarkiet. Turneringen havde deltagelse af seks hold, der spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. Vinderen af turneringen, Spanien, rykkede et niveau op, dvs. til 2. division gruppe A i 2015, mens holdet, der sluttede på sjettepladsen, Tyrkiet, rykkede ned i 3. division.

Turneringen blev spillet i Pabellon de Hielo i Jaca, Spanien i perioden 5. – 11. april 2014.

3. division 
3. division var sjette niveau i VM-hierarkiet. Turneringen havde deltagelse af seks hold, som spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. Vinderen af turneringen, Bulgarien, rykkede et niveau op, dvs. til 2. division gruppe B i 2015. Turneringen blev spillet i Kockelscheuer, Luxembourg i perioden 6. – 12. april 2014.

Kilder / eksterne henvisninger 
 International Ice Hockey Federation 
 2014 Ice Hockey World Championship - Belarus Minsk 
 Minsk 2014

Noter 

2014
Ishockey i 2014